Sebastião de Narbona ou São Sebastião — santo católico
 Festa de São Sebastião

Espanha
 San Sebastián
 San Sebastián de Garabandal

Portugal
Localidades
 São Sebastião (Guimarães) — povoação do concelho de Guimarães
 São Sebastião (Lagos) — povoação do concelho de Lagos
 São Sebastião (Loulé) — freguesia do concelho de Loulé
 São Sebastião (Ponta Delgada) — freguesia do concelho de Ponta Delgada
 São Sebastião (Rio Maior) — freguesia do concelho de Rio Maior
 São Sebastião (Setúbal) — freguesia do concelho de Setúbal
 São Sebastião da Feira — freguesia do concelho de Oliveira do Hospital
 São Sebastião da Giesteira — povoação do concelho de Évora
 São Sebastião da Pedreira — povoação do concelho de Lisboa
 São Sebastião dos Carros — povoação do concelho de Mértola
 Vila de São Sebastião — freguesia do concelho de Angra do Heroísmo

Outros
 Estação São Sebastião

Brasil 
Municípios
 São Sebastião (Alagoas) — Alagoas
 São Sebastião (São Paulo) — São Paulo
 São Sebastião do Alto — Rio de Janeiro
 São Sebastião da Amoreira — Paraná
 São Sebastião do Anta — Minas Gerais
 São Sebastião da Bela Vista — Minas Gerais
 São Sebastião da Boa Vista — Pará
 São Sebastião do Caí — Rio Grande do Sul
 São Sebastião da Grama — São Paulo
 São Sebastião de Lagoa de Roça — Paraíba
 São Sebastião do Maranhão — Minas Gerais
 São Sebastião do Oeste — Minas Gerais
 São Sebastião do Paraíso — Minas Gerais
 São Sebastião do Passé — Bahia
 São Sebastião do Rio Preto — Minas Gerais
 São Sebastião do Rio Verde — Minas Gerais
 São Sebastião do Tocantins — Tocantins
 São Sebastião do Uatumã — Amazonas
 São Sebastião do Umbuzeiro — Paraíba
 São Sebastião da Vargem Alegre — Minas Gerais

Regiões, bairros e outras localidades
 São Sebastião (Distrito Federal) — região administrativa do Distrito Federal
 São Sebastião (Petrópolis) — bairro do município de Petrópolis
 São Sebastião (Porto Alegre) — bairro do município de Porto Alegre

Outros
 São Sebastião (arquipélago)
 São Sebastião das Águas Claras

Desambiguações de topônimos
Sebastiao